Boguszewo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Boguszewo (Gruta), Dorf der Gmina Gruta in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Boguschau, Kreis Graudenz, Westpreußen
 Boguszewo (Miłomłyn), Dorf der Gmina Miłomłyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Bongunschöwen, 1938 bis 1945 Ilgenhöh, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Boguszewo (Mońki), Dorf der Gmina Mońki im Powiat Moniecki der Woiwodschaft Podlachien
 Boguszewo (Trzcianne), Siedlung in der Gmina Trzcianne im Powiat Moniecki der Woiwodschaft Podlachien